Гончаровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Гончаровское сельское поселение — входит в Палласовский район, Волгоградская область.
 Гончаровское сельское поселение — входит в Вологодского района, Вологодская область.
 Гончаровское сельское поселение — входит в Подгоренский район, Воронежская область.
 Гончаровское сельское поселение — входит в Выборгский район, Ленинградская область.